Juratyrant (il cui nome significa "tiranno giurassico") è un genere estinto di dinosauro tirannosauroide proceratosauride vissuto nel Giurassico superiore, circa 149 milioni di anni fa (Titoniano), in quella che oggi è l'Inghilterra. Il genere contiene una singola specie, ossia J. langhami, originariamente assegnata da Benson (2008) al genere Stokesosaurus.

Descrizione 

L'olotipo di Juratyrant consiste in uno scheletro parziale composto dagli esemplari OUMNH J.3311-1 e OUMNH J.3311-30. I due esemplari comprendono: una vertebra cervicale, cinque vertebre dorsali, un osso sacro completo, cinque vertebre caudali, una cintura pelvica completa, entrambi i femori, entrambe le tibie e vari altri frammenti ossei. Sebbene inizialmente considerata una specie di Stokesosaurus a causa di vari tratti somiglianti dell'ileo, la successiva revisione degli elementi fossili ha dimostrato che a causa della quantità limitata di materiale pelvico dei tirannosauroidi basali, non si può presumere che queste caratteristiche siano presenti solo in queste due specie e pertanto S. langhamideve meritava di essere piazzato in un proprio genere. Una volta separato da Stokesosaurus, sono state identificate diverse autapomorfie di Juratyrant, così come due autapomorfie ipotizzate (difficili da valutare a causa della conservazione dei resti ossei):

 Un ischio dall'aspetto "piegato";
 Una flangia fibulare che continua come distinta bassa cresta verso l'estremità prossimale della tibia;
 Un tubercolo convesso sull'ischio;
 Una profonda fossa laterale sul pube sotto il cotile;
 Un hyposphene sottile ma prominente sulla quinta vertebra sacrale;
 Un ampio solco estensore concavo del femore;

Classificazione 
La specie venne originariamente assegnata al genere Stokesosaurus, come Stokesosaurus langhami, da Roger Benson nel 2008. Tuttavia, studi successivi hanno dimostrato che non era necessariamente un parente stretto di Stokesosaurus clevelandi, le specie tipo del genere, pertanto venne formalmente ri-classificato in un proprio genere, ossia Juratyrant, da Benson e Stephen Brusatte nel 2013 e collocato come un sister taxon di Stokesosaurus clevelandi in un clade (che comprende anche Eotyrannus) di tirannosauroidi basali più avanzati di Dilong.

Nel 2013 Loewen et al. pubblicò un cladogramma mettendo Juratyrant come un sister taxon di Stokesosaurus all'interno di Proceratosauridae, a causa della condivisione con Sinotyrannus di una stretta tacca pre-acetabolare. Molti tirannosauroidi basali sono stati ritrovati con ilei incompleti o sconosciuti, e questo tratto può essere più diffuso di quello attualmente conosciuto. Il cladogramma che segue il loro studio è riportato di seguito:

Tuttavia, un'ulteriore analisi del 2016 condotta da Brusatte e Carr utilizzando filogenesi sia parsimoniosa che Bayesiana pose Stokesosaurus e Juratyrant come tirannosauroidi leggermente più avanzati dei proceratosauridi e Dilong. Inoltre, Eotyrannus è stato recuperato come sister taxon di questi generi nella filogenesi parsimoniosa.

Storia della scoperta 
La specie J. langhami è nota da un singolo esemplare costituito da uno "scheletro parziale associato rappresentato da una regione pelvica completa", da una gamba parziale e vertebre cervicali, dorsali e caudali. Questo esemplare venne scoperto nel 1984, nel Dorset. L'esemplare è stato menzionato in diversi articoli, ma non venne formalmente descritto fino al 2008. La specie è stata nominata in onore del collezionista di fossili commerciali Peter Langham, che ha scoperto l'esemplare. L'esemplare fu ritrovato ed estratto dagli strati d'argilla di Kimmeridge risalente al Titoniano, l'ultimo stadio del Giurassico superiore, e appartenente alla zona dell'ammonite Pectinatites pectinatus, indicando che il fossile risale a 149,3-149 milioni di anni fa.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Proceratosauridi